José Ferreira da Silva, poeta cordelista e xilogravurista brasileiro, conhecido como "Dila";
 José Ferreira da Silva (político), brasileiro ex-prefeito de Blumenau, Santa Catarina

Desambiguação